Neidlinger ist der Familienname folgender Personen:

 Buell Neidlinger (1936–2018), US-amerikanischer (Jazz-)Bassist
 Georg Neidlinger (1839–1920), deutscher  Unternehmer
 Gustav Neidlinger (1910–1991), deutscher Sänger
 Katharina Correggio-Neidlinger (1878–1956), deutsche Malerin